Cuori di quercia - film statunitense del 1924
Accra Hearts of Oak Sporting Club - società calcistica ghanese